Анато́лий Емелья́нов: Емельянов, Анатолий Васильевич (1924—2010) — полный кавалер Ордена Славы.
 Емельянов, Анатолий Викторович (1932—2000) — чувашский писатель, политик.
 Емельянов, Анатолий Владимирович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Емельянов, Анатолий Георгиевич (1908 — ?) — советский футболист.
 Емельянов, Анатолий Федорович (1925—1992) — тувинский писатель, поэт и прозаик, переводчик, драматург.